SS Europa (1928), znany później jako SS Liberté – statek pasażerski zbudowany przez niemiecką stocznię Blohm & Voss w Hamburgu
 SS Europa (1922), znany też jako SS Mongolia, SS Rimutaka, SS Nassau i SS Acapulco – statek oceaniczny zbudowany przez Armstrong Whitworth w Newcastle upon Tyne

Zobacz też 
 MS Europa
 SV Europa